Список аэропортов штата Канзас Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

The largest airport serving northern and eastern portions of the state is Kansas City International Airport in Kansas City, Missouri.

The largest airport located in the state is Wichita Mid-Continent Airport, a Class C airport.

 Список 
Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

FAA airport codes link to airport pages from the Kansas Airport Directory (PDF).

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Garden City
| GCK
| GCK
| KGCK
| Garden City Regional Airport
| PR
| align=right | 11 603 

|- valign=top
| Hays
| HYS
| HYS
| KHYS
| Hays Regional Airport
| PR 
| align=right | 10 274 

|- valign=top
| Manhattan
| MHK
| MHK
| KMHK
| Manhattan Regional Airport
| PR
| align=right | 14 969 

|- valign=top
| Topeka
| FOE
| FOE
| KFOE
| Forbes Field
| PR 
| align=right | 17 924 

|- valign=top
| Wichita
| ICT
| ICT
| KICT
| Wichita Mid-Continent Airport
| PR
| align=right | 710 380 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Dodge City
| DDC
| DDC
| KDDC
| Dodge City Regional Airport
| CS
| align=right | 6 337 

|- valign=top
| Liberal
| LBL
| LBL
| KLBL
| Liberal Mid-America Regional Airport (was Liberal Municipal)
| CS
| align=right | 5 933 

|- valign=top
| Salina
| SLN
| SLN
| KSLN
| Salina Municipal Airport
| CS
| align=right | 2 877 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Newton
| EWK
| EWK
| KEWK
| Newton City/County Airport
| RL
| align=right | 24 

|- valign=top
| Olathe
| OJC
| OJC
| KOJC
| Johnson County Executive Airport
| RL
| align=right | 115 

|- valign=top
| Olathe
| IXD
| JCI
| KIXD
| New Century AirCenter
| RL
| align=right | 242 

|- valign=top
| Wichita
| AAO
| 
| KAAO
| Colonel James Jabara Airport
| RL
| align=right | 41 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Abilene
| K78
|
|
| Abilene Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Anthony
| ANY
| ANY
| KANY
| Anthony Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Atchison
| K59
|
|
| Amelia Earhart Airport
| GA
|

|- valign=top
| Atwood
| ADT
| 
| KADT
| Atwood-Rawlins County City-County Airport
| GA
| align=right | 38 

|- valign=top
| Augusta
| 3AU
|
|
| Augusta Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Belleville
| RPB
| 
| KRPB
| Belleville Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Beloit
| K61
|
|
| Moritz Memorial Airport (Beloit Memorial Airport)
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Burlington
| UKL
| 
| KUKL
| Coffey County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Chanute
| CNU
| CNU
| KCNU
| Chanute Martin Johnson Airport
| GA
| align=right | 23 

|- valign=top
| Cimarron
| 8K8
|
|
| Cimarron Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Clay Center
| CYW
| 
| KCYW
| Clay Center Municipal Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Coffeyville
| CFV
| CFV
| KCFV
| Coffeyville Municipal Airport
| GA
| align=right | 27 

|- valign=top
| Colby
| CBK
| CBK
| KCBK
| Colby Municipal Airport (Shalz Field)
| GA
| align=right | 132 

|- valign=top
| Concordia
| CNK
| CNK
| KCNK
| Blosser Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| El Dorado
| EQA
| EDK
| KEQA
| Captain Jack Thomas/El Dorado Airport (Jack Thomas Airport)
| GA
| 

|- valign=top
| Elkhart
| EHA
| 
| KEHA
| Elkhart-Morton County Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Ellsworth
| 9K7
|
|
| Ellsworth Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Emporia
| EMP
| EMP
| KEMP
| Emporia Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Eureka
| 13K
|
|
| Eureka Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Fort Scott
| FSK
| FSK
| KFSK
| Fort Scott Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Gardner
| K34
|
|
| Gardner Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Garnett
| K68
|
|
| Garnett Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Goodland
| GLD
| GLD
| KGLD
| Goodland Municipal Airport (Renner Field)
| GA
| align=right | 186 

|- valign=top
| Great Bend
| GBD
| GBD
| KGBD
| Great Bend Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 088 

|- valign=top
| Herington
| HRU
| 
| KHRU
| Herington Regional Airport (was Herington Municipal)
| GA
|

|- valign=top
| Hill City
| HLC
| HLC
| KHLC
| Hill City Municipal Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Hugoton
| HQG
| 
| KHQG
| Hugoton Municipal Airport
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Hutchinson
| HUT
| HUT
| KHUT
| Hutchinson Municipal Airport
| GA
| align=right | 15 

|- valign=top
| Independence
| IDP
| IDP
| KIDP
| Independence Municipal Airport
| GA
| align=right | 265 

|- valign=top
| Iola
| K88
|
|
| Allen County Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Johnson City
| 2K3
|
|
| Stanton County Municipal Airport
| GA
| align=right | 14 

|- valign=top
| Junction City
| 3JC
|
|
| Freeman Field
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Kingman
| 9K8
|
|
| Kingman Municipal Airport (Clyde Cessna Field)
| GA
|

|- valign=top
| Lakin
| 36K
|
|
| Lakin Airport
| GA
| align=right | 23 

|- valign=top
| Larned
| LQR
| 
| KLQR
| Larned-Pawnee County Airport
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Lawrence
| LWC
| LWC
| KLWC
| Lawrence Municipal Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Leoti
| 3K7
|
|
| Mark Hoard Memorial Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Lyons
| LYO
| LYO
| KLYO
| Lyons-Rice County Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Marysville
| MYZ
| 
| KMYZ
| Marysville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| McPherson
| MPR
| MPR
| KMPR
| McPherson Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Meade
| MEJ
| 
| KMEJ
| Meade Municipal Airport
| GA
| align=right | 54 

|- valign=top
| Medicine Lodge
| K51
|
|
| Medicine Lodge Airport
| GA 
| align=right | 3 

|- valign=top
| Ness City
| 48K
|
|
| Ness City Municipal Airport
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Norton
| NRN
| 
| KNRN
| Norton Municipal Airport
| GA
| align=right | 19 

|- valign=top
| Oakley
| OEL
| 
| KOEL
| Oakley Municipal Airport
| GA
| align=right | 47 

|- valign=top
| Oberlin
| OIN
| 
| KOIN
| Oberlin Municipal Airport
| GA
| align=right | 23 

|- valign=top
| Osage City
| 53K
|
|
| Osage City Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Oswego
| K67
|
|
| Oswego Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ottawa
| OWI
| 
| KOWI
| Ottawa Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Paola
| K81
|
|
| Miami County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Parsons
| PPF
| PPF
| KPPF
| Tri-City Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Phillipsburg
| PHG
| 
| KPHG
| Phillipsburg Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Pittsburg
| PTS
| PTS
| KPTS
| Atkinson Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Pratt
| PTT
| PTT
| KPTT
| Pratt Industrial Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Russell
| RSL
| RSL
| KRSL
| Russell Municipal Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Sabetha
| K83
|
|
| Sabetha Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Satanta
| 1K9
|
|
| Satanta Municipal Airport
| GA
| align=right | 16 

|- valign=top
| Scott City
| TQK
| 
| KTQK
| Scott City Municipal Airport
| GA
| align=right | 42 

|- valign=top
| Smith Center
| K82
|
|
| Smith Center Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| St. Francis
| SYF
| 
| KSYF
| Cheyenne County Municipal Airport
| GA
| align=right | 30 

|- valign=top
| Syracuse
| 3K3
|
|
| Syracuse-Hamilton County Municipal Airport
| GA
| align=right | 13 

|- valign=top
| Topeka
| TOP
| TOP
| KTOP
| Philip Billard Municipal Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Tribune
| 5K2
|
|
| Tribune Municipal Airport
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Ulysses
| ULS
| 
| KULS
| Ulysses Airport
| GA
| align=right | 14 

|- valign=top
| WaKeeney
| 0H1
|
|
| Trego WaKeeney Airport (Trego County/WaKeeney Airport)
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Wellington
| EGT
| 
| KEGT
| Wellington Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Winfield / Arkansas City
| WLD
| WLD
| KWLD
| Strother Field
| GA
| align=right | 100 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Anthony
| 7K6
|
|
| Wilcox Field
|
|

|- valign=top
| Argonia
| 2K8
|
|
| Argonia Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Ashland
| K58
|
|
| Harold Krier Field
|
|

|- valign=top
| Baldwin City
| K64
|
|
| Vinland Valley Aerodrome
|
|

|- valign=top
| Benton
| 1K1
|
|
| Lloyd Stearman Field (Benton Airpark)
|
|

|- valign=top
| Bird City
| 5K0
|
|
| Bressler Field
|
|

|- valign=top
| Bucklin
| 8K0
|
|
| Bucklin Airport
|
|

|- valign=top
| Caldwell
| 01K
|
|
| Caldwell Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Coldwater
| 3K8
|
|
| Comanche County Airport
|
| align=right | 16 

|- valign=top
| Cottonwood Falls
| 9K0
|
|
| Chase County Airport
|
|

|- valign=top
| Council Grove
| K63
|
|
| Council Grove Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Derby
| 1K3
|
|
| Hamilton Field
|
|

|- valign=top
| Derby / Rose Hill
| K50
|
|
| Cook Airfield
|
|

|- valign=top
| Dighton
| K65
|
|
| Dighton Airport
|
|

|- valign=top
| Dodge City
| 9K1
|
|
| Wilroads Gardens Airport (Wilroads Garden Airport)
|
|

|- valign=top
| El Dorado
| 9K6
|
|
| Patty Field
|
|

|- valign=top
| Ellinwood
| 1K6
|
|
| Ellinwood Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Fowler
| 18K
|
|
| Fowler Airport
|
|

|- valign=top
| Fredonia
| 1K7
|
|
| Fredonia Airport
|
| align=right | 4 

|- valign=top
| Greensburg
| 8K7
|
|
| Paul Windle Municipal Airport (Wendle Municipal Airport)
| 
|

|- valign=top
| Harper
| 8K2
|
|
| Harper Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Hiawatha
| K87
|
|
| Hiawatha Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Hillsboro
| M66
|
|
| Alfred Schroeder Field
|
|

|- valign=top
| Horton
| K91
|
|
| Horton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Hoxie
| 1F5
|
|
| Hoxie-Sheridan County Airport
|
| align=right | 16 

|- valign=top
| Ingalls
| 30K
|
|
| Ingalls Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Jetmore
| K79
|
|
| Jetmore Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Kinsley
| 33K
|
|
| Kinsley Municipal Airport
|
| align=right | 17 

|- valign=top
| La Crosse
| K94
|
|
| Rush County Airport
|
|

|- valign=top
| Lincoln
| K71
|
|
| Lincoln Municipal Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Lucas
| 38K
|
|
| Lucas Airport
|
|

|- valign=top
| Lyndon
| 39K
|
|
| Pomona Lake Airport
|
|

|- valign=top
| Mankato
| TKO
| 
| KTKO
| Mankato Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Marion
| 43K
|
|
| Marion Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Minneapolis
| 45K
|
|
| Minneapolis City/County Airport
|
|

|- valign=top
| Moline
| 2K6
|
|
| Elk County Airport
|
|

|- valign=top
| Montezuma
| K17
|
|
| Montezuma Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Moundridge
| 47K
|
|
| Moundridge Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Neodesha
| 2K7
|
|
| Neodesha Municipal Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Norwich
| 49K
|
|
| Norwich Airport
|
|

|- valign=top
| Olathe
| 51K
|
|
| Cedar Air Park
|
|

|- valign=top
| Onaga
| 52K
|
|
| Charles E. Grutzmacher Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Osborne
| K75
|
|
| Osborne Municipal Airport
|
| align=right | 3 

|- valign=top
| Oxford
| 55K
|
|
| Oxford Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Plainville
| 0R9
|
|
| Plainville Airpark
|
|

|- valign=top
| Pleasanton
| 57K
|
|
| Gilmore Airport
|
|

|- valign=top
| Prairie View
| 0P1
|
|
| Van Pak Airport
|
|

|- valign=top
| Sedan
| 61K
|
|
| Sedan City Airport (Sedan Municipal Airport)
|
|

|- valign=top
| Seneca
| 62K
|
|
| Seneca Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| St. Marys
| 8K4
|
|
| St. Mary's Airpark
|
|

|- valign=top
| Stafford
| 3TA
|
|
| Stafford Municipal Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Stilwell
| 63K
|
|
| Hillside Airport
|
|

|- valign=top
| Stockton
| 0S2
|
|
| Stockton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Sublette
| 19S
|
|
| Sublette Flying Club Airport
|
|

|- valign=top
| Wamego
| 69K
|
|
| Wamego Municipal Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Washington
| K38
|
|
| Washington County Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Wichita
| BEC
| BEC
| KBEC
| Beech Factory Airport
|
|

|- valign=top
| Wichita
| CEA
| CEA
| KCEA
| Cessna Aircraft Field
|
| 

|- valign=top
| Wichita
| K32
|
|
| Riverside Airport
|
|

|- valign=top
| Wichita
| 71K
|
|
| Westport Airport
|
|

|- valign=top
| Wichita
| 72K
|
|
| Westport Auxiliary Airport
|
|

|- valign=top
| Wichita / Maize
| 70K
|
|
| Maize Airport
|
|

|- valign=top
| Yates Center
| 8K5
|
|
| Yates Center Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Fort Leavenworth
| FLV
| FLV
| KFLV
| Sherman Army Airfield
|
| 

|- valign=top
| Junction City
| FRI
| FRI
| KFRI
| Marshall Army Airfield (Fort Riley)
|
| align=right | 3 

|- valign=top
| Wichita
| IAB
| IAB
| KIAB
| McConnell Air Force Base
|
| align=right | 98 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Kiowa
| 6KS6
|
|
| Kiowa Airport
|
| align=right | 1 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Kansas City
| KCK
|
| KKCK
| Fairfax Airport (closed in 1985)
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

State:
 Kansas Department of Transportation (KDOT): Division of Aviation

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Kansas - FAA, IATA and ICAO airport codes.
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Kansas

 Ссылки 
 Lists of airports in Kansas:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Канзас
Аэропорты